Фармига () — фамилия.

Известные носители:
 Фармига, Вера (род. 1973) — американская актриса и режиссёр.
 Фармига, Таисса (род. 1994) — американская актриса, наиболее известная по своим ролям в сериале «Американская история ужасов» и в фильме «Этот тёмный мир».